Карле:

 Карле (оружейник) — англичанин, предложивший систему казнозарядного игольчатого оружия.
 Карле, Джером (первоначальная фамилия Карфункл; 1918—2013) — американский физико-химик, лауреат Нобелевской премии по химии 1985 года.
 Карле, Джузеппе — итальянский публицист.

Топонимы 
 Карле () — река во Франции в департаменте Воклюз, приток Имерга.